Ruta 57 o Carretera 57 es la denominación de varias carreteras:

Argentina 
 Ruta Nacional 57, una antigua ruta Nacional, hoy descatalogada como tal.

Chile 
 Ruta CH-57.

Estados Unidos 
 California: Ruta Estatal 57.

México 
 Carretera Federal 57.

Uruguay 
 Ruta 57.

Carreteras por número